Regional puede referirse a:
 Relativo a una región
 El ferrocarril regional
 El servicio Regional de Renfe Operadora
 La compañía aérea Régional
 Una categoría deportiva
 Género regional, Un estilo musical folclórico, oriundo del norte de México.